Герреро () — штат на південному заході Мексиканської Республіки.
 Альберто Герреро Мартінес (28 червня 1878 — 21 травня 1941) — еквадорський політик, тимчасовий президент країни наприкінці 1932 року.
 Антоніо Ігнасіо де ла Педроса-і-Герреро — віце-король Нової Гранади
 Паоло Герреро (, 1 січня 1984, Ліма) — перуанський футболіст.
 Антоніо Лопес Герреро (,  13 вересня 1981, Бенідорм) — колишній іспанський футболіст, що грав на позиції захисника та півзахисника.
 Хосе Марія Герреро, Хосе Марія Герреро де Аркос-і-Моліна (пом. 1852) — тимчасовий президент Гондурасу з 27 квітня по 10 серпня 1839 року (посада називалась Supremo Director).
 Мігель Альфонсо Герреро (ісп. Miguel Alfonso Herrero, нар. 29 липня 1988, Бурджасот) — іспанський футболіст, півзахисник клубу «Валенсія».
 Едуардо Герреро (ісп. Eduardo Guerrero; нар. 4 березня 1928, Салто, Буенос-Айрес — пом. 17 серпня 2015, Буенос-Айрес) — аргентинський академічний веслувальник.
 Хулен Герреро (, 7 січня 1974, Португалете) — колишній іспанський футболіст.